Eqaluit Kuussuat bezeichnet:
 Eqaluit Kuussuat (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Eqaluit Kuussuat (Fluss, Upernavik), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland